Moviestar eller Movie Star kan syfta på:

 Moviestar – en sång av Harpo från 1975
 Moviestar (musikalbum) – ett album av Harpo från 1975
 Movie Star – ett samlingsalbum av Harpo från 1996
 Moviestar (samlingsalbum) – ett samlingsalbum av Harpo från 1996